Linga cancellaris är en musselart som först beskrevs av Philippi 1846.  Linga cancellaris ingår i släktet Linga och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
cancellaris